Ельза Радзиня, повне ім'я Радзиня Ельза Янівна (; ( , Харків, Російська імперія —  , Рига, Латвія) — радянська, латвійська акторка театру і кіно. Заслужена артистка Латвійської РСР (1956). Народна артистка Латвійської РСР (1967). Народна артистка СРСР (1976).

Біографія 
Народилась 10 лютого 1917 р. в Харкові. Працювала в Єлгавському (1945–1953) й Валмієрському (1953–54) театрах, а з 1954 р. — в Театрі драми ім. А. Упіта.

У кіно зіграла близько сорока ролей. Яскрава характерна актриса.

Померла 18 серпня 2005 року в Ризі.

Фільмографія 
Грала у фільмах: «Гамлет» (1964, Гертруда, королева), «Едгар і Крістина» (1966), «Остання реліквія» (1969), «Король Лір» (1970, Гонерілья, дочка Ліра), «Вій, вітерець!» (1973, Приз за найкращу жіночу роль Всесоюзного кінофестивалю в Тбілісі, 1972), «Смерть під вітрилом», «Фаворит» (1976), «Театр» (1978), «Інспектор Гулл» (1979, місіс Берлінг), «Таємниця „Чорних дроздів“» (1983) та ін.

Знялась в українських кінокартинах: «Берег надії» (1967, Мері Джонсон), «Як гартувалась сталь» (1975, 2 с, Ірина Олександрівна), «Ми звинувачуємо» (1985, мати Пауерса).

Література 
 Кино: Энциклопедический словарь. М., 1987. — С.341—342;
 Всемирный биографический Энциклопедический словарь. М., 1998. — С.625.

Примітки

Посилання 
 

Акторки XX століття
Латвійські акторки
Радянські акторки
Народні артисти СРСР
Персоналії:Валмієра
Персоналії:Єлгава